Cristina Gaioni – attrice italiana
 Franco Gaioni – copilota di rally italiano
 Giacomo Gaioni – pistard e ciclista su strada italiano
 Rina Gaioni – attrice teatrale italiana